«Манон» («Манон Леско») — оперные произведения различных композиторов, в основе сюжета которых лежит роман Антуана Франсуа Прево «История кавалера де Грие и Манон Леско» (1731):

 «» — трёхактная опера Даниэля Обера по либретто Эжена Скриба (1856).
 «Манон» — лирическая опера Жюля Массне по либретто Анри Мельяка и Филиппа Жиля (1884).
 «» — одноактная опера-пастиш Жюля Массне по либретто Жоржа Буайе (1894).
 «Манон Леско» — опера в 4-х актах Джакомо Пуччини по либретто Луиджи Иллики, Джузеппе Джакозы, Руджеро Леонкавалло, Доменико Оливы и Марко Праги с участием Джакомо Пуччини и Джулио Рикорди (1893).

 См. также